Müllerschön ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Müllerschön (* 1957), deutscher Jurist und Autor
 Anselm Juhani Müllerschön (* 1994), deutscher Schauspieler
 Bernd Müllerschön (* 1954), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Autor 
 Nikolai Müllerschön (* 1958), deutscher Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor